Gjurow ist der Familienname folgender Personen:

 Jordan Gjurow (* 1999), bulgarischer Sprinter
 Martin Gjurow (* 1975), bulgarischer Eishockeyspieler
 Spas Gjurow (* 1986), bulgarischer Radrennfahrer